T.O.Y., њемачка група
 Toy (албум Тоја), први албум групе Тој
 Toy (макси-сингл), макси-сингл из 1997.
 Toy (албум Дејвида Боуија), необјављени албум Дејвида Боуија
 Toy (албум Јелоа), албум швајцарског дуа Јело
 Toy (пјесма), пјесма Нете Барзилај